Анатолий Викторович Гутерц — , , .

Биография 
Родился в семье инженера Виктора Абрамовича Гутерца и Софьи Алексеевны Судакевич, кандидата экономических наук. 

Дедушка — Алексей Владимрович Судакевич — хирург, профессор. 

Бабушка — Жозефина Владиславовна Косско-Судакевич (19/31.07.1877-02.01.1975) - упраляющая имениями «Плоское» и «Кучегуры» (Воронежской губ.) камергера С. М. Сомова, затем земский агроном; первая женщина-агроном, получившая образование в России (1909 г., Московский сельскохозяйственный институт).

Окончил в 1968 г. инженерно-экономический факультет МТИПП. Имеет также диплом вечернего факультета Московского государственного института иностранных языков (1976 г.). 

После действительной срочной службы в Советской Армии в звании лейтенанта, работал с 1970 г. в Москве по специальности; с 1973 по 1976 — научный сотрудник Центрального государственного архива литературы и искусства. 

Затем работал в школе и по договорам, в частности, по договору с издательством «Искусство» подготовил сборник посвященный драматургу Н. Р. Эрдману (в соавторстве). Издал монографию об Н. Р. Эрдмане, заслужив высокую оценку режиссёров Ю. П. Любимова, Э. А. Рязанова, др. деятелей нашей культуры и друзей драматурга.

Член Союза журналистов Москвы с 1993 г.

В настоящее время занимается историей России середины XIX — начала XX века. Темы исследований: реформа надельного землевладения (1907—1917); биография и труды создателя молочной индустрии Н. В. Верещагина.

Опубликовал сборник «Столыпинская реформа и землеустроитель А. А. Кофод.

Документы, переписка, мемуары» (М. 2003), презентация книги прошла в Москве и Копенгагене; а также монографию «Николай Верещагин. На благо Отечества» (Вологда, 2011). Отдельные сюжеты и главы по этим темам публиковались в энциклопедиях, научных журналах и в академической серии «Памятники экономической мысли» (1998, 2001, 2011) , а также в материалах научных конференций в В.Новгороде (1999), Москве (МГУ, 2011).

Кроме того, А. В. Гутерц является комментатором мемуаров А. А. Кофода «Пятьдесят лет в России» (М. 1997; СПб. 2009), издателем и комментатором мемуаров Ж. В. Косско-Судакевич «Моя жизнь» (Вологда, 2013), комментатором новонайденной записки Н. В. Верещагина «Дело жизни» (Вологда, 2017).

Примечания 

Члены Союза журналистов Москвы